Татья́на Васи́льевна Лощи́нина (род. 4 января 1963 года, пос. Кадом, Рязанская область, РСФСР) — советский и российский художник-керамист, специалист в области декоративно-прикладного искусства. Член СХ СССР (1990), после — Союза художников России (с 1991). Лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1991). Заслуженный художник Российской Федерации (1995), Народный художник Российской Федерации (2009), почётный член Российской академии художеств (2021).

Биография 
Родилась 4 января 1963 года в посёлке Кадоме, Рязанской области.

С 1978 по 1982 годы обучалась в отделении художественной керамики в Абрамцевском художественно-промышленном училище имени В. М. Васнецова в селе Абрамцево, Московской области, после окончания которого получила специальность — художника-керамиста. 

С 1983 года Т. В. Лощинина начала работать мастером-гончаром, с 1984 года —художником-гончаром, с 1989 года — художником-искусствоведом на Скопинской фабрике художественной керамики, основного предприятие по производству скопинской керамики.

С 1988 по 1992 годы Т. В. Лощинина обучалась в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной и с 1992 по 1994 годы — в Московском технологическом институте. 

С 1983 года Т. В. Лощинина являлась участником — областных, республиканских, всесоюзных и  международных выставок. Многократно участвовала в выставках  Центрального Дома Художников и восемь раз подряд была участницей своих персональных выставок в таких городах как Скопин, Рязань, Ханты-Мансийск, Саратов и в музее усадьбы В. Д. Поленова. 

Т. В. Лощинина победитель и призёр в многочисленных конкурсах и фестивалях различного масштаба: в  1990 году становится лауреатом премии Рязанской областной ВЛКСМ в области литературы и искусства. В 1993 году на Всероссийской выставке «Молодые дарования» в Москве, Т. В. Лощинина завоевала I премию. Дважды, в 1994 и 2000 году Т. В. Лощинина за участие в Выставке произведений женщин-художников России «Весна-94» — получила диплом Российской академии художеств. В 1997 году за участие в выставках была награждена дипломом Союза художников России. 

В 2000 и 2008 году Т. В. Лощинина становится — призёром и победителем областного творческого конкурса «Маэстро» в городе Рязань в номинации — «Декоративно-прикладное искусство, керамика». В 2000 году получает гран-при Московской выставки-конкурса женщин-художниц России «Весенний салон» — бронзовая «Ирида». В 2001 году Т. В. Лощинина становится победителем Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в городе Витебск, Республики Беларусь. В 2003 году Т. В. Лощинина получает — гран-при Открытого конкурса декоративно-прикладного искусства на Приз губернатора Псковской области «Русь мастеровая» и первую премию в Конкурсе «Народные художественные промыслы — 1100-летие Пскова» — за создание скульптурной композиции «Город Псков». В 2005 году на Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья — 2005» в Москве получает II место в номинации — «Народная игрушка».
 
В 2006 году на Художественно-творческом конкурсе «Маэстро» в городе Рязань, в номинации — «Декоративно-прикладное искусство». В 2000 и 2007 году на IV и VIII Региональном фестивале гончарного искусства «Город гончаров» в городе Богородск — получает Премию «за пропаганду и развитие гончарного искусства» и становится победителем в номинации — «Кувшин-2007».
В 2007 году получает гран-при III Международного фестиваля гончаров, проходившего в городе Скопин. В 2008 году получает премию на конкурсе «Гончар-2008» в городе Каргополь в номинации — «Приз зрительских симпатий». В 2009 году в номинации — «Народный мастер в области декоративно-прикладного искусства» получает премию Рязанской области — «За вклад в развитие и сохранение традиционной народной культуры Рязанской области». В 2012 году в номинации «За сохранение традиций народного искусства» становится победителем XIII Выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка — 2012»
. 

Художественные работы Т. В. Лощининой находятся в тридцати двух музеях России в том числе — Государственном историческом музее, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, Государственном Русском музее, Российском этнографическом музее, Государственном музее-усадьбе имени В. Д. Поленова и Государственном музее керамики Усадьбы Кусково.

С 1990 года Т. В. Лощинина была избрана членом Союза художников СССР, с 1991 года — Союза художников России. С 1999 года является членом Комиссии по народному искусству Союза художников России. С 2001 года 
член экспертного совета по народным художественным промыслам при Министерстве промышленности, науки и технологии Российской Федерации.

В 1991 году «за произведения вышивки, кружевоплетения и традиционного скопинского гончарства последних лет» Т. В. Лощинина была удостоена — Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина.  

В 1995 году Т. В. Лощининой было присвоено почётное звание — Заслуженный художник Российской Федерации, в 2009 году — Народный художник Российской Федерации. В 2021 году избрана почётным членом Российской академии художеств.

Награды

Звания 
 Народный художник Российской Федерации (2009) 
 Заслуженный художник Российской Федерации (1995)

Премии 
 Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1991 — «за произведения вышивки, кружевоплетения и традиционного скопинского гончарства последних лет»)

Другие награды 
 Диплом РАХ (1994, 2000)
 Диплом СХР (1997)

Ссылки 
 Страница Т.В. Лощининой на сайте Рязанского союза художников

Примечания

Литература 
 Рязанская энциклопедия : В 2 т. / Гл. ред. В.Н. Федоткин. - Рязань : Пресса, Т. 1: А — М. — 1999 г. — 671 с. — 671 с. — ISBN 5-86122-021-2
 Народные мастера. Традиции и школы / сост. и общ. ред. М. А. Некрасовой. - Москва : Academia, 2006 г. — 431 с. — ISBN 5-87444-250-2
 Художники Рязани: альманах каталогов областных выставок 1989—1992 / Г. Э Шаландина, А. И. Галкина; "Стиль", 1993 г. — 55 с

Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники России
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Выпускники Российского государственного университета туризма и сервиса
Художники декоративно-прикладного искусства
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Члены Рязанского союза художников